Lijst van spelers van Telstar VVNH
 Lijst van spelers van VVK/Telstar